William Dunlop kan syfta på bland andra:

* William Dunlop den äldre (1654–1700), skotsk teolog och historiker
 William Dunlop den yngre (1692–1720), skotsk teolog och historiker